Et sæt kan være:

En del af en sports- (f.eks. tennis)kamp
sæt (mængde)
En mængde ting, der hører sammen (f.eks. et sæt tøj)

En øl og en snaps, serveret sammen.
En pludselig bevægelse.
En samling af ting der hører sammen – f.eks. et sæt tøj.

I rytmisk musik: En optræden på typisk omkring 45 minutter, efterfulgt af pause. Når man bestiller et band til festen, kan man således aftale for eksempel tre sæt.

At være sæt er:

Det modsatte af at være tørstig (nærmest uddød betegnelse).